Gemma Frisius ist der Name folgender Personen:

* Gemma R. Frisius (1508–1555), niederländischer Mediziner, Mathematiker, Kartograf und Instrumentenbauer

Gemma Frisius steht für:
 Gemma Frisius (Mondkrater), einen Mondkrater
 (11433) Gemmafrisius, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Cornelis Gemma (Cornelis Gemma Frisius; 1535–1577), Mathematiker, Astronom und Mediziner